Pouille :
 La Pouille ou les Pouilles est une région d’Italie méridionale.

Patronyme 

 Guillaume de Pouille, chroniqueur du 
 Mahaut de Pouille, personnalité italienne du 
 Lucas Pouille (né en 1994), joueur de tennis français.
 Richard Pouille (1921-1996), homme politique français.

Fiction 
 Pouille est un personnage de  Fripe et Pouille, une émission de télévision québécoise diffusée de 1991 à 1992.

Voir aussi 
 
Patronyme français